Badendorf ist ein Ortsname:

 Badendorf, Gemeinde im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Badendorf (Wolfersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wolfersdorf, Landkreis Freising, Bayern
 Badendorf (Wüstung), Wüstung im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

 Badendorf (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Badendorf (Gemeinde Ragnitz), Katastralgemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark (Österreich)